

Geografia 
 Smyrna – antica città greca corrispondente all'attuale Smirne (Turchia)
Stati Uniti d'America
 Smyrna – città della Contea di York, Carolina del Sud
 Smyrna – città della Contea di Kent e della Contea di New Castle, Delaware
 Smyrna – città della Contea di Cobb, Georgia
 Smyrna – città della Contea di Aroostook, Maine
 Smyrna – città della Contea di Chenango, New York
 Smyrna – città della Contea di Rutherford, Tennessee

Letteratura 
 Smyrna – epillio del poeta romano Gaio Elvio Cinna del I secolo dedicato al mito di Cinira e Mirra

Mitologia 
 Smyrna – nome greco di Mirra, la madre di Adone nella mitologia greca